TEA:

 Tiny Encryption Algorithm (TEA) — блочный алгоритм шифрования.
 TEA (язык программирования) — скриптовый язык программирования.
 TEA (издательство) — эстонское издательство, выпускающее главным образом энциклопедии, справочники,  словари, а также пособия и учебники по изучению языков. 
 TEA (текстовый редактор) — текстовый редактор.